Hüllen ist der Name folgender Orte:
 eine ehemalige Bauerschaft und Teil des Stadtteils Bulmke-Hüllen, von Gelsenkirchen
 Hüllen I und Hüllen II, Ortsteile in der Gemeinde Saterland

Hüllen bzw. van Hüllen ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert van Hüllen (1910–1977), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Rudolf van Hüllen (* 1957), deutscher Politikwissenschaftler
 Tina Hüllen (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Werner Hüllen (1927–2008), deutscher Sprachwissenschaftler und Fremdsprachendidaktiker

Siehe auch:
 Hülle (Begriffsklärung)